Obergasse steht für:
 Obergasse (Gemeinde Neustift), Ortsteil von Neustift im Stubaital, Bezirk Innsbruck-Land, Tirol

 Obergasse (Biel/Bienne), siehe Liste der Kulturgüter in Biel/Bienne (Altstadt)
 Obergasse (Idstein)
 Obergasse (Linden, Hessen), siehe Liste der Kulturdenkmäler in Linden (Hessen)
 Obergasse (Meisenheim), siehe Liste der Kulturdenkmäler in Meisenheim
 Obergasse (Röttingen), siehe Liste der Baudenkmäler in Röttingen

Siehe auch:
 Untergasse